Pheromone steht für:

 Pheromon, ein Botenstoff zur Informationsübertragung zwischen Individuen innerhalb einer Art
 Insektenpheromone, Botenstoffe bei Insekten
 Wirbeltierpheromone, Botenstoffe bei Wirbeltieren
 Spinnenpheromone, Botenstoffe bei Spinnentieren

Pheromone ist der Name von:

 Pheromone (Lied), ein Lied des deutschen Rappers Fler von 2013
 ein Lied des US-amerikanischen Musikers Prince aus dem Album Come (Album)